Walter Dorsch ist der Name folgender Personen:

* Walter Dorsch (Politiker) (1922–1989), deutscher Politiker (SPD)
 Walter Dorsch (Mediziner) (* 1949), deutscher Mediziner